Успі́шна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України і росії.

Успішна вулиця — вулиця в місті Київ.

Успішна вулиця — вулиця в місті Омськ.

Вулиці